George Pollock kan syfta på: 

* George Pollock (1786–1872), brittisk fältmarskalk
 George Pollock (1907–1979), brittisk regissör